Влоджѝмеж Пя̀нка () е полски езиковед славист и македонист, професор, преподавател в Скопския, Силезийския, Варшавския университет и Виенския университет, гост-професор в Хелзинкския университет, член на Македонската академия на науките и изкуствата.

Трудове 
 Топономастиката на Охридско-преспанскиот базен (1970)
 Badania toponomastyczne w Macedonii (1970)
 Zmiany artykulacji samogłosek w sąsiedztwie spółgłosek półotwartych w języku macedońskim w porównaniu z językiem polskim (1973)
 Z problematyki czasownika słowiańskiego (1983)
 Słownik macedońsko-polski i polsko-macedoński (1990) – в съавторство с Божидар Видоески и Зузанна Тополинска
 Dystrybucja fonemów we Fragmentach fryzyjskich (1996)
 Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich (2000)
 Praindoeuropejskie i nostratyckie źródła do rekonstrukcji form kategorii osoby w językach słowiańskich (2005)
 Типологја на словенските презиминја (2009)
 Polskie wyrazy „kobieta“ i „mężczyzna“ w aspekcie etymologicznym i kulturoznawczym na tle słowiańskim (2009)
 Kategoria adresatywności i honoryfikatywności w językach łużyckich w ujęciu historycznym na tle innych języków słowiańskich (2010)
 Historyczne zmiany w systemach adresatywno-honoryfikatywnych w krajach i językach słowiańskich (2010)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски северномакедонисти
Полски ономасти
Полски лексикографи
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели в Скопския университет
Преподаватели в Силезийския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Преподаватели във Виенския университет
Академици на МАНИ